Ролле:
 Ролле Антоній-Йосиф (1830–1894) — польсько-український історик-письменник.
 Ролле Михайло (1865–1932) — публіцист, прозаїк, історик-аматор.